Ленинский — посёлок в Чернушинском районе Пермского края. Входит в состав Калиновского сельского поселения.

Находится примерно в 30 км к северо-востоку от центра города Чернушки.

История 
Основан в 1924 г.

Население 
В 2005 году численность населения составляла 28 человек.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 5 человек, в том числе 4 мужчины и 1 женщина.

Примечания 

Населённые пункты Чернушинского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина